Elephant – film Gusa Van Santa z 2003 roku
 Elephant – album muzyczny grupy The White Stripes, wydany w 2003 roku
 Elephant – singel brytyjskiej piosenkarki Alexandry Burke, wydany w 2012 roku
 Elephant – singel polskiej piosenkarki Margaret, wydany w 2016 roku

Zobacz też